Cinquanta ima više značenja:
 Cinquanta, Avellino
 Cinquanta, Bologna